Norsk kan syfta på:

 Norge – en konstitutionell monarki i norra Europa
 Svensk-norska unionen – en statsrättslig förening mellan kungarikena Sverige och Norge under perioden 1814–1905
 Danmark-Norge – kungarikena Danmark och Norge i realunion 1536–1814
 Norska – ett västnordiskt fastlandsnordiskt språk med stora dialektvariationer
 Norrmän – en germansk etnisk grupp med norska som modersmål